Björntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Björntjärnen, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun, 
Björntjärnen, Närke, sjö i Lekebergs kommun,  (1 ha)
Björntjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 664405-142751), sjö i Hällefors kommun,  (7,85 ha)
Björntjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 664584-142118), sjö i Hällefors kommun,  (7,35 ha)
Björntjärnen (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Björntjärnen (Karlanda socken, Värmland, öster om Herredalen), sjö i Årjängs kommun,  (1,1 ha)
Björntjärnen (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (0,8 ha)
Björntjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (1,3 ha)
Björntjärnen (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Björntjärnen (Töcksmarks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Björntjärnarna, västra, Värmland, sjö i Karlskoga kommun,  (6,72 ha)
Björntjärnarna, östra, Värmland, sjö i Karlskoga kommun, 
Björntjärnet (Arvika socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Björntjärnen (Fryksände socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Björntjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Björntjärnen (Karlanda socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Björntjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (2,9 ha)
Björntjärnen (Nyeds socken, Värmland), sjö i Karlstads kommun,  (20,1 ha)
Björntjärnen (Sunnemo socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Björntjärnen (Östmarks socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (4,44 ha)
Björntjärnet (Brunskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Björntjärnet (Köla socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (0,49 ha)
Lilla Björntjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun, 
Mellersta Björntjärnen, sjö i Hagfors kommun, 
Norra Björntjärnen (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Norra Björntjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Norra Björntjärnet, sjö i Torsby kommun, 
Stora Björntjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun, 
Stora Björntjärnet, sjö i Eda kommun,  (1,2 ha)
Södra Björntjärnen (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (5,58 ha)
Södra Björntjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Södra Björntjärnet, sjö i Torsby kommun, 
Västra Björntjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Östra Björntjärnen, sjö i Filipstads kommun, 
Björntjärnen (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Björntjärnen (Leksands socken, Dalarna, 673225-144476), sjö i Leksands kommun,  (12,6 ha)
Björntjärnen (Leksands socken, Dalarna, 674613-147963), sjö i Leksands kommun, 
Björntjärnen (Malungs socken, Dalarna, 669367-139370), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Björntjärnen (Malungs socken, Dalarna, 674485-140046), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Björntjärnen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (9,68 ha)
Björntjärnen (Nås socken, Dalarna, 669358-141931), sjö i Vansbro kommun, 
Björntjärnen (Nås socken, Dalarna, 670014-142176), sjö i Vansbro kommun,  (3,4 ha)
Björntjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Björntjärnen (Orsa socken, Dalarna, 678712-144536), sjö i Orsa kommun, 
Björntjärnen (Orsa socken, Dalarna, 678798-143057), sjö i Orsa kommun,  (4,02 ha)
Björntjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (10,1 ha)
Björntjärnen (Vänjans socken, Dalarna, 675761-138440), sjö i Mora kommun, 
Björntjärnen (Vänjans socken, Dalarna, 677183-139487), sjö i Mora kommun, 
Lilla Björntjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun,  (2 ha)
Stor-Björntjärnen, sjö i Rättviks kommun,  (9,64 ha)
Stora Björntjärnen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (1,7 ha)
Stora Björntjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (9,27 ha)
Stora Björntjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Björntjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun, 
Björntjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland, 679182-152157), sjö i Bollnäs kommun,  (7,02 ha)
Björntjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland, 681988-154718), sjö i Bollnäs kommun, 
Björntjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Björntjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Björntjärnen (Delsbo socken, Hälsingland, 684856-153892), sjö i Hudiksvalls kommun,  (1,9 ha)
Björntjärnen (Delsbo socken, Hälsingland, 685740-152668), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Björntjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (14,7 ha)
Björntjärnen (Söderala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (8,88 ha)
Björntjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Lilla Björntjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Stora Björntjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (9,68 ha)
Björntjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Björntjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Björntjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Björntjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (13,6 ha)
Björntjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Björntjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Björntjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Björntjärnarna (Torps socken, Medelpad, 690634-151980), sjö i Ånge kommun,  (3,73 ha)
Björntjärnarna (Torps socken, Medelpad, 690645-152100), sjö i Ånge kommun,  (4,63 ha)
Björntjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (2,54 ha)
Björntjärn (naturreservat) i Ånge kommun, 
Björntjärnarna, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Björntjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 705328-158149), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Björntjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 707050-160346), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Björntjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 707178-160800), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Björntjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun, 
Björntjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Björntjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Björntjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,52 ha)
Björntjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Björntjärnen (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (11,7 ha)
Norra Björntjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Södra Björntjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Västra Björntjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Björntjärnen (Byske socken, Västerbotten, 721641-173185), sjö i Skellefteå kommun, 
Björntjärnen (Byske socken, Västerbotten, 722633-174519), sjö i Skellefteå kommun,  (13,8 ha)
Björntjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Björntjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (5,53 ha)
Björntjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Björntjärnen (Norrfjärdens socken, Norrbotten, 726755-176034), sjö i Piteå kommun,  (3,11 ha)
Björntjärnen (Norrfjärdens socken, Norrbotten, 728629-176040), sjö i Piteå kommun,  (1,6 ha)
Björntjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 716181-162315), sjö i Lycksele kommun,  (5,25 ha)
Björntjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 716231-162337), sjö i Lycksele kommun, 
Björntjärnarna (Malå socken, Lappland, 723355-161978), sjö i Malå kommun, 
Björntjärnarna (Malå socken, Lappland, 723360-161943), sjö i Malå kommun, 
Björntjärnarna (Örträsks socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun, 
Björntjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 
Björntjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,17 ha)
Björntjärnen (Lycksele socken, Lappland, 716363-160759), sjö i Lycksele kommun, 
Björntjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718263-162549), sjö i Lycksele kommun, 
Björntjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun, 
Björntjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (12 ha)
Björntjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 714637-156132), sjö i Vilhelmina kommun och Åsele kommun,  (8,72 ha)
Björntjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 715084-155318), sjö i Vilhelmina kommun,  (7,57 ha)
Björntjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 715389-158474), sjö i Vilhelmina kommun,  (8,65 ha)

Se även
Björtjärn
Björnsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn